

Сопот — село, община Угирчин, Ловецька область
 Сопот — місто, община Сопот, Пловдивська область

Сопот — місто, Поморське воєводство

Сопот — село, община Кавадарці, Вардарський регіон
 Сопот — село, община Куманово, Північно-Східний регіон

Сопот — село, комуна Сопот, повіт Долж
 Сопот — комуна, повіт Долж

Сопіт — село в Яворівському районі Львівської області.